Niemcy:
 Plaue – dzielnica Flöha
 Plaue – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm
 Plaue (Brandenburg an der Havel) – dzielnica Brandenburga, dawniej samodzielne miasto

Osoby:
 Axel Plaue – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Geratal/Plaue
 Plauen